Neugart ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Neugart (* 1970), deutscher Ökonom und Professor an der Technischen Universität Darmstadt.
 Horst Neugart (1940–2017), deutscher Pädagoge, Theologe und Politiker (CDU); von 2002 bis 2007 Präsident der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Trudpert Neugart (1742–1825), Professor für orientalische Sprachen, Hofkaplan des Fürstabts Martin Gerbert und Stiftsarchivar des Klosters St. Blasien